Scott Baker (darter) - Engels darter
 Scott Baker (bioloog) - Amerikaans bioloog
 Scott Baker (auteur) - Amerikaans auteur
 Scott Baker (honkballer) - Amerikaans honkballer
 Scott Baker (rechter) - Engels rechter
 Scott Baker (autocoureur) - Amerikaans autocoureur